

Persone 
Juan Díaz Sánchez (1948-2013) – ex calciatore spagnolo
Juan Gómez González (1954-1992) – ex calciatore spagnolo
Juan Antonio Felipe Gallego (1961) – ex calciatore spagnolo
Juan Francisco Rodríguez Herrera (1965) – ex calciatore spagnolo
Juan Gutiérrez Moreno (1976) – ex calciatore spagnolo
Juan Jesús Gutiérrez Robles (1980) – ex calciatore spagnolo
Juan Gómez Taleb ("Juanito Gomez", 1985) – calciatore argentino

Altro 
Juanito – mascotte della Coppa del Mondo FIFA 1970
Juanito – film di Fernando Palacios del 1960